Орёл (фрегат) — первый русский парусный корабль, XVII век
 Орёл (броненосец) — русский броненосец начала XX века
 К-266 «Орёл» - Российский атомный подводный ракетный крейсер
 Проект 1153 «Орёл»